Мусата́ев (Мусата́ева) — фамилия. Известные носители:

 Мусатаев, Георгий Александрович (род. 1970) — советский, российский и казахстанский хоккеист.
 Мусатаев, Канат Бектлеуович (род. 1970) — казахстанский футболист, Футболист года в Казахстане (1994).

 Мусатаева, Виктория Назымовна (урождённая Адыева; род. 1981) — казахстанская хоккеистка, защитница клуба «Айсулу» и сборной Казахстана.